Selección de hockey sobre hierba de Uruguay puede hacer referencia a:

Selección femenina de hockey sobre césped de Uruguay, seleccionado femenino.
Selección masculina de hockey sobre césped de Uruguay, seleccionado masculino.